Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Demokratycznej Republiki Konga. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Afryki

Bibliografia 
 

Piłka ręczna w Demokratycznej Republice Konga
Demokratyczna Republika Konga
Reprezentacje narodowe Demokratycznej Republiki Konga